Варда Фока Старший (; ок. 878 — ок. 968) — византийский полководец, отец императора Никифора II Фоки (963—969) и куропалата Льва Фоки.

Варда происходил из знатной анатолийской семьи Фок чьи представители долгое время занимали важные военные посты в византийской армии. Его отцом был знаменитый полководец Никифор Фока Старший. Под командованием своего старшего брата Льва в 917 году Варда участвовал в битве при Ахелое, где византийцы потерпели поражение от болгар.

В 941 году Варда был губернатором фемы Армениакон, когда дружина князя Игоря высадилась в Малой Азии. Варда отразил нападение и удерживал позиции до прибытия основных сил Иоанна Куркуаса. В 945 году император Константин VII назначил его главнокомандующим армий востока. На этом посту он не достиг успехов в войнах с арабами, неоднократно потерпев поражение от эмира Алеппо Сайфа аль-Даула. В 953 году Варда был серьёзно ранен в , а после ещё нескольких поражений был заменён свои сыном Никифором около 956 года.

После восшествия Никифора на византийский трон, Варде был присвоен титул цезаря. Варда скончался около 968 года в возрасте 90 лет.

Фоки
Военачальники Византии
Военачальники X века
Доместики схол